Uvac – fiume
 UVAC – Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari